Banya puede referirse a:
 Banya, localidad de Bulgaria en la provincia de Plovdiv.
 BanYa Production, grupo musical surcoreano.
 Son Banya, poblado gitano en las Islas Baleares.
 Sapareva Banya, localidad de Bulgaria en la provincia de Kyustendil.
 Pujol d'en Banya, montaña de Mallorca.
 Banya de Boc, cono volcánico en la Provincia de Gerona.